Джонатан Уильям Липницки (; род. 22 октября 1990) — американский актёр. Наиболее известен по ролям в фильмах «Джерри Магуайер», «Стюарт Литтл» и «Как Майк».

Родился в Уэстлейк-Виллидже (Калифорния) в семье еврейского происхождения, отец — Джозеф Липницки, мать — Ронда Липницки, в семье есть старшая дочь Алексис.

В 1996 году появился в фильме «Джерри Магуайер» в роли сына персонажа Рене Зеллвегер. Впоследствии снялся в фильмах «Одинокий парень», «Шоу Джека Фоксворта» и в эпизоде сериала «Лето наших надежд». В 1997 году снялся в ситкоме «Meego». В 1999 году появился в фильме «Стюарт Литтл», а в 2002 году — в его продолжении. В 2000 году сыграл главную роль в фильме «Маленький вампир».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 collection of interviews at official site

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»